Хиршфелд може да се отнася за:
 Ал Хиршфелд (1903 – 2003), американски художник
 Карл Фридрих фон Хиршфелд (1747 – 1818), пруски офицер
 Магнус Хиршфелд (1868 – 1935), германски лекар
 Ойген фон Хиршфелд (1784 – 1811), пруски офицер